Verdensmesterskaberne i tennis på hardcourt i 1923 var det syvende og sidste VM i tennis på hardcourt, som på det tidspunkt i tennishistorien i praksis betød grusbaner. Mesterskaberne blev arrangeret af Fédération Française de Tennis, og det blev spillet i Stade Français i bydelen Saint-Cloud i Paris, Frankrig i perioden 19. - 27. maj 1923. Der blev spillet om fem mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double, og titlerne var officielt anerkendt som verdensmesterskaber af International Lawn Tennis Federation.

Verdensmesterskabet i herresingle blev vundet af amerikaneren Bill Johnson, som i finalen besejrede Belgiens Jean Washer med 4–6, 6–2, 6–2, 4–6, 6–3. Suzanne Lenglen vandt sin fjerde VM-titel i damesingle på hardcourt, da hun i finalen vandt med 6–3, 6–3 over Kitty McKane fra Storbritannien. Lenglen vandt endvidere VM-titlen i mixed double sammen med Henri Cochet efter finalesejr på 6–2, 10–8 over Kitty McKane og John Gilbert, og hun var også i finalen i damedouble, hvor hun sammen med Germaine Golding tabte til McKane og Geraldine Beamish med 6–2, 6–3. Sluttelig vandt det franske par Jacques Brugnon og Marcel Dupont herredoubletitlen, eftersom de vandt over Umberto de Morpurgo og Leonce Aslangul med 10–12, 3–6, 6–2, 6–3, 6–4 i finalen.

Dette var som nævnt sidste udgave af mesterskabet. Året efter var den olympiske tennisturnering i Paris årets største grusturnering, og derefter afskaffede International Lawn Tennis Federation verdensmesterskabsbegrebet i tennis. Efter at de franske tennismesterskaber blev konverteret fra et nationalt til et internationalt mesterskab, og da USA samtidig meldte sig ind i ILTF, valgte forbundet nemlig at erstatte verdensmesterskaberne med fire såkaldte "major championships": de australasiatiske mesterskaber, de franske mesterskaber, Wimbledon-mesterskaberne og de amerikanske mesterskaber. Mesterskaberne var dog fortsat forbeholdt amatørspillere.

Resultater

Finaler

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 70 spillere, og mesterskabet blev vundet af amerikaneren Bill Johnston, som i finalen besejrede Jean Washer fra Belgien med 4–6, 6–2, 6–2, 4–6, 6–3, og som dermed vandt det første af sine to verdensmesterskaber i karrieren.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af 38 spillere, og for tredje gang i træk og fjerde gang i alt blev mesterskabet vundet af Suzanne Lenglen fra Frankrig, som i finalen besejrede briten Kitty McKane med 6–3, 6–3.

Herredouble 

Herredoubleturneringen blev vundet af franskmændene Jacques Brugnon og Marcel Dupont, som dermed begge vandt det eneste verdensmesterskab i deres karrierer. Det franske par vandt i finalen med 10–12, 3–6, 6–2, 6–3, 6–4 over et par bestående af italieneren Umberto de Morpurgo og fransk-armeneren Leonce Aslangul. Det var femte hardcourt-VM i træk, at herredoubletitlen blev vundet af et fransk par.

Nedenstående resultater er (sandsynligvis) ukomplette.

Damedouble 

Verdensmesterskabet i damedouble blev vundet af Storbritanniens McKane og Geraldine Beamish efter finalesejr på 6–2, 6–3 over franskmændene Suzanne Lenglen og Germaine Golding, og de sikrede dermed det første britiske verdensmesterskab på hardcourt siden 1920.

Mixed double 

Suzanne Lenglen og Henri Cochet fra Frankrig vandt VM-titlen i mixed double efter finalesejr på 6–2, 10–8 over Kitty McKane og John Gilbert fra Storbritannien. Lenglen og Cochet var forsvarende mestre, og det var endda tredje år i træk, at Lenglen vandt titlen, eftersom hun også triumferede ved VM i 1921 sammen med Max Decugis.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - World Hardcourt Championships 1923  
 Championnats du monde sur terre battue - Simple messieurs 1923 
 Tennis Forum - Complete World Hard Court Championships results (1912-14; 1920-23)

Noter 

1923
Tennis i 1923